Последний самурай (фильм, 1990)
 Последний самурай (фильм, 2003) — приключенческая драма Эдварда Цвика по сценарию Джона Логана.